Fraatz ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Fraatz alias Ellen Allien (* 1968), deutsche DJ, Musikproduzentin, Veranstalterin und Labelinhaberin
 Jochen Fraatz (* 1963), deutscher Handballspieler
 Paul Fraatz (1882–?), Oberregierungs- und Medizinalrat in Münster, Lehrbeauftragter 1935–1944 am Institut für Theorie und Geschichte der Medizin der Universität Münster
 Wilhelm Christian Friedrich Fraatz (1803–1878), deutscher lutherischer Geistlicher und Generalsuperintendent
 Yannick Fraatz (* 1999), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Fratz